18-й Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин проходил с 4 по 16 октября 2018 года в Тиесе, Сенегал в основной программе и блице. В нём участвовали 22 спортсмена из 11 стран. Арбитр  Johan Demasure.

Предварительны этап 
Спортсмены были разбиты на 4 подгруппы. По три лучших сыграли в финале. В финале учитывались результаты встреч этих участников в группах.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D 

GMI — международный гроссмейстер 

MF — мастер ФМЖД

Финал

Финал В

Блиц 
Из каждой подгруппы 4 лучших вышли в финал.

Контроль времени —  5 минут + 2 секунды за ход.

Полуфинал А

Полуфинал В

Финал

Примечания

Ссылки 
 Группа А 
 Группа В 
 Группа С 
 Группа D 
 Финал на сайте KNDB 
 Финал на сайте ФМЖД
 Финал В 
 Блиц. Полуфинал А 
 Блиц. Полуфинал В 
 Блиц. Финал 

2018 год в шашках
Октябрь 2018 года
Чемпионаты Африки в 2018 году
Чемпионаты Африки в Сенегале
2010-е годы в Сенегале